Rua kan syfta på:

 Rua (–434), en hunnerkung
 Fernando de la Rúa (1937–2019), en argentinsk president
 Desa Rua, en administrativ by, Nusa Tenggara Timur, Indonesien